A Praia do Porto também conhecida como Praia de Saubara no município de Saubara no estado Bahia está localizada a pouco mais de 1 km a leste da sede municipal. A praia encontra-se encravada no meio de um exuberante manguezal, apesar da pequena faixa de areia esta praia apresenta um beleza exótica, resultante do contraste do manguezal com o terreno arenoso tipico das praias. Na maré baixa surge uma longa planície ideal para a prática de esportes como o futebol, o vôlei e o frescobol. É importante ressaltar que a praia não aparesenta infraestrutura como barracas, sanitários e outros confortos típicos de praias urbanas. É uma ótima opção para quem gosta de apreciar a natureza. A praia é frequentada por aves como o Maçarico de coleira (Charadrius collaris), o Bico torto ou maçarico galego (Numenius phaeopus), o Biguá (Phalacrocorax olivaceus), o socozinho (Butorides striatus), a Garça Branca pequena (Egretta thula), o Gavião Carcará (Polyborus plancus) e o Maçarico pombo (Tringa solitaria), que vem da América do Norte para a costa brasileira no verão.

Porto